In vitro диагностические тесты — медицинские тесты, проводимые в контролируемом окружении вне живого организма. In vitro — латинское выражение, означающее, .

Применение

Наиболее часто применяемые тесты это:
 Химические
содержание в крови холестерина;
содержание в крови глюкозы;
терапевтический контроль содержания лекарств;
антидопинговый контроль;
обнаружение наркотических веществ в крови;
Иммунологические
сердечно-сосудистые исследования
гормональные исследования
аллергологические исследования;
Гематологические
Гемостазиальные
тесты на гемофилию
тесты на реакцию на аспирин
Микробиологические
Бактериальные
Тестирование на индивидуальную переносимость антибиотиков
Молекулярные
Исследования на гепатит

Лабораторная диагностика